Німецькі монети євро — вісім монет євро, випущених Монетним двором Німеччини. Кожна з монет має свій унікальний дизайн, при цьому всі монети містять на реверсі 12 зірок ЄС, рік випуску, інформацію про монетний двір, на якому монета була викарбувана. Нині в Німеччині діє п'ять монетних дворів, кожен має свою позначку:

 A — Берлін
 D — Мюнхен
 F — Штутгарт
 G — Карлсруе
 J — Гамбург

Дизайн монет 

Рішення про оформлення національного обороту монет приймало 1997 року журі із 9 осіб. На монетах дрібного номіналу, які спроєктував Рольф Ледербоген, зображене дубове листя, на 10 -, 20 — і 50-центових монетах, які спроектував Райнгарт Гайнсдорф, — Бранденбурзькі ворота, на монетах 1€ і 2€ євро, які спроєктував Гайнц Гоєр та Сніжана Русєва-Гоєр, — орел, подібний до орла на гербі Німеччини.

Випуск монет 
 Джерело:

Пам'ятні монети 2 євро 

2006 року Німеччина почала випуск серії пам'ятних монет «16 федеральних земель». Щороку карбується монета, яка відповідає головуючій у Бундесраті федеральній землі. Деякі з них:

Золоті і срібні колекційні монети

Примітки

Посилання 

 The Euro Information Website — Germany

Німеччина
Німецькі монети
Німеччина та Європейський Союз